Blue Grotto (Malta)
 Lazurowa Grota (Capri)
 Błękitna jaskinia